

Geografia 
Canada
 Clinton – villaggio della Columbia Britannica
 Clinton – comunità della Contea di Huron (Canada)
Stati Uniti d'America
 Clinton – capoluogo della contea di Van Buren (Arkansas)
 Clinton – capoluogo della contea di Sampson (Carolina del Nord)
 Clinton – città della contea di Laurens (Carolina del Sud)
 Clinton – città della contea di Middlesex (Connecticut)
 Clinton – capoluogo della contea di DeWitt (Illinois)
 Clinton – città della contea di Vermillion (Indiana)
 Clinton – capoluogo della contea di Clinton (Iowa)
 Clinton – comunità non incorporata della contea di Douglas (Kansas)
 Clinton – capoluogo della contea di Hickman (Kentucky)
 Clinton – capoluogo della parrocchia di East Feliciana (Louisiana)
 Clinton – città della contea di Kennebec (Maine)
 Clinton – census-designated place della contea di Prince George (Maryland)
 Clinton – comune della contea di Worcester (Massachusetts)
 Clinton – villaggio della contea di Lenawee (Michigan)
 Clinton – township della contea di Lenawee (Michigan)
 Clinton – township della contea di Oscoda (Michigan)
 Clinton – città della contea di Big Stone (Minnesota)
 Clinton – città della contea di Hinds (Mississippi)
 Clinton – capoluogo della contea di Henry (Missouri)
 Clinton – census-designated place della contea di Missoula (Montana)
 Clinton – villaggio della contea di Sheridan (Nebraska)
 Clinton – città della contea di Hunterdon (New Jersey)
 Clinton – città della contea di Clinton (New York)
 Clinton – città della contea di Dutchess (New York)
 Clinton – villaggio della contea di Oneida (New York)
 Clinton – villaggio della contea di Summit (Ohio)
 Clinton – città della contea di Custer (Oklahoma)
 Clinton – census-designated place della contea di Allegheny (Pennsylvania)
 Clinton – capoluogo della contea di Anderson (Tennessee)
 Clinton – città della contea di Davis (Utah)
 Clinton – census-designated place della contea di Island (Washington)
 Clinton – città della contea di Barron (Wisconsin)
 Clinton – città della contea di Vernon (Wisconsin)
 Clinton – villaggio della contea di Rock (Wisconsin)

Persone 
Famiglia Clinton-Rodham
 Bill Clinton – governatore dell'Arkansas e 42º presidente degli Stati Uniti d'America
 Hillary Clinton – nata Hillary Diane Rodham, ex first lady e senatrice dello Stato di New York, 67º segretario di Stato degli Stati Uniti durante la presidenza Obama
 Chelsea Clinton – figlia di Bill e Hillary Clinton
Famiglia di DeWitt Clinton
 Charles Clinton (1690-1773) – colonnello nella guerra franco-indiana, padre di James e George Clinton
 James Clinton (1733-1812) – generale della guerra d'indipendenza americana, padre di DeWitt, fratello di George Clinton
 George Clinton (1739-1812) – primo e terzo governatore dello Stato di New York, quarto vicepresidente degli Stati Uniti d'America
 DeWitt Clinton (1769-1828) – settimo e nono governatore dello Stato di New York, figlio di James, nipote di George Clinton
 George Clinton (1771-1809) – politico statunitense, figlio di George Clinton
Famiglia di Henry Clinton
 George Clinton (1686-1761) – ammiraglio e governatore coloniale di New York
 Henry Clinton (1732-1795) – generale britannico della guerra d'indipendenza americana, figlio del precedente
 William Henry Clinton (1769-1846) – generale britannico, figlio del precedente
 Henry Clinton (1771-1829) – luogotenente e generale, fratello del precedente
Altri
 George Clinton (1941) – cantante statunitense
 George S. Clinton (1947) – compositore e musicista statunitense
 Ha Ha Clinton-Dix (1992) – sportivo statunitense
 Paul Clinton (1952-2006) – critico cinematografico statunitense

Altro 
 Clinton – nome proprio di persona, con variante Clint
 Clinton – nome di un vitigno e di un vino

Pagine correlate 
 Clinton Township